Галли — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Галли, Анатолий Иванович (1853—1915) — русский пианист и педагог.
 Галли, Аурельо (1866—1929) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 
 Галли, Джианшах Эседович (1894—1938) — советский партийно-государственный деятель.
 Галли, Джиджи (род. 1973) — итальянский автогонщик.
 Галли, Джованни (род. 1958) — итальянский футболист.
 Галли, Джованни Мариа — итальянский скульптор, работавший в Литве во второй половине XVII века.
 Галли, Ида (род. 1942) — итальянская киноактриса.
 Галли, Карло (1931—2022) — итальянский футболист, нападающий.
 Галли, Нанни (1940—2019) — итальянский автогонщик.
 Галли, Рикардо (род. 1965) — доктор компьютерных наук Университета Балеарских островов.
 
 Галли-Курчи, Амелита (1882—1963) — итальянская оперная певица.
 Галли-Марье, Селестин (1837—1905) — французская оперная певица, артистка оперетты.
  — французский журналист.

Топоним 
 Галли (город, Миннесота)
 Галли (тауншип, Миннесота)
 Ли-Галли — небольшой архипелаг в Тирренском море, принадлежавший Леониду Мясину, а затем Рудольфу Нурееву.

См. также 
 Гали (значения) | Галл